Saint Clair je naziv za nakoliko jezera na svijetu:

Sjeverna Amerika 
 Saint Clair (jezero u Sjevernoj Americi)
 Saint Clair (jezero u Arizoni)
 Saint Clair (jezero u Virginiji)

Australija 
 Saint Clair (jezero u Tasmaniji)
 Saint Clair (jezero u New South Walesu)